Доммарі́-Баронку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на схід від Парижа, 39 км на північний захід від Меца, 70 км на північний схід від Бар-ле-Дюка.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 310 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 797,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Доммарі-Баронкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мез